Георгантас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Георгантас, Антониос (1799—1884) — известный участник Греческой революции и один из самых известных её мемуаристов.
 Георгантас, Николаос (1880—1958) — греческий легкоатлет и перетягиватель каната, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.